Saint-Jean-aux-Bois puede referirse a:

 Saint-Jean-aux-Bois, comuna de Ardenas (Francia).
 Saint-Jean-aux-Bois, comuna de Oise (Francia).